Municipio de Lakin puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lakin (condado de Barton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Barton.
 Municipio de Lakin (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.
 Municipio de Lakin (condado de Kearny, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kearny.
 Municipio de Lakin (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.